Château de La Bussière peut désigner les châteaux suivants en France :

 Château de La Bussière à La Bussière (Loiret),
 Château de La Bussière à Oullins (Rhône),
 Château de la Bussière à Treigny (Yonne).

Voir aussi 
 
 

Bussière